Digimortal — четвёртый студийный альбом метал группы Fear Factory, выпущенный 24 апреля 2001 года лейблом Roadrunner Records. Этот концептуальный альбом является финальной частью истории Obsolete и Demanufacture о противостоянии людей и машин. Digimortal стал последним альбомом в составе Fear Factory для гитариста Дино Касареса, вернувшегося в группу лишь в 2009 году.

В феврале 2000 года Fear Factory впервые сообщили о начале работы над Digimortal. Тексты песен ещё не были написаны, и группа решила отойти от своего типичного подхода записи, смягчив звук. Было объявлено, что новый альбом не будет концептуальным, как предыдущие два, что в итоге было опровергнуто.

Digimortal получился гораздо мелодичнее, чем предыдущие записи группы как в музыкальном плане, так и в вокальном.

Популярная песня «Linchpin» изначально называлась «Lynchpin» и была в дальнейшем включена в сборник The Best of Fear Factory.

Список композиций

Участники записи 
 Бертон Белл − вокал
 Дино Касарес − гитара, микширование
 Раймонд Эррера − ударные
 Кристиан Волберс — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Концептуальные альбомы
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Fear Factory